Керниця — село в Україні, у Городоцькому районі Львівської області
 Керниця Григорій Володимирович — український діяч у галузі мистецтв і громадський діяч.